Saint-Martin-du-Puy – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Gironde.
 Saint-Martin-du-Puy – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Nièvre.